Little Caesar kan syfta på:

 Little Caesar (film) – amerikansk gangsterfilm från 1931 med Edward G. Robinson i titelrollen
 Little Caesar (musikgrupp) – amerikanskt rockband bildat 1987
 Little Caesar (musikalbum) – bandets första studioalbum
 Little Caesars Pizza – amerikansk restaurangkedja